Finney ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Finney (1936–2019), britischer Schauspieler und Produzent

 Darwin Abel Finney (1814–1868), US-amerikanischer Politiker
 David W. Finney (1839–1916), US-amerikanischer Politiker
 Dorian Finney-Smith (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Frederick Norton Finney (1832–1916), amerikanischer Eisenbahningenieur und -manager
 Garland Finney (1916–1946), US-amerikanischer Jazzpianist
 Gavin Finney (* 1963), britischer Kameramann
 Hal Finney (1956–2014), US-amerikanischer Spieleentwickler und Kryptologe
 Jack Finney (1911–1995), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jim Finney (1924–2008), englischer Fußballschiedsrichter
 Joan Finney (1925–2001), US-amerikanische Politikerin
 John Thornley Finney (* 1932), emeritierter Bischof der Church of England
 Ross Lee Finney (1906–1997), US-amerikanischer Komponist
 Tom Finney (1922–2014), englischer Fußballspieler
 Yasmin Finney (* 2003), britische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Finney (Kentucky)
 Finney (Ohio)
 Finney (Pennsylvania)
 Finney (Texas)

Siehe auch:
 Finnie
 Phinney